Робредо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Робредо, Лени (род. 1965) — государственный и политический деятель Филиппин.
 Робредо, Томми (род. 1982) — испанский профессиональный теннисист.